Адамович, Александр: Адамович, Александр Фомич (1900—1937) — государственный и партийный деятель Белорусской ССР.
 Адамович, Александр Михайлович (Алесь Адамович; 1927—1994) — белорусский советский писатель, литературовед и сценарист, критик, педагог.